Het dubbelspel voor vrouwen tijdens de wereldkampioenschappen tafeltennis 2013 werd gehouden van 15 tot en met 20 mei 2013 in het Palais Omnisports de Paris-Bercy in Parijs.

Toernooischema

Finalerondes

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Bronvermelding 
  Loting

Vrouwen